Ercilla puede referirse a:
 Ercilla, un apellido español de origen vasco, compartido por:
 Alonso de Ercilla (1533–1594), poeta y soldado español, autor del poema épico sobre la conquista de Chile La Araucana.
 Jesús Ercilla (1907–1984), director de medios de comunicación al servicio de la dictadura franquista.
 Distintos epónimos de Alonso de Ercilla y Zúñiga:
 Ercilla, un género de plantas.
 Paseo Peatonal Alonso de Ercilla y Zúñiga, en la ciudad de Concepción, Chile.
 Revista Ercilla, publicación chilena de actualidad política;
 Torre Ercilla (Ertzila Dorretxea), casa-torre perteneciente a la familia de Alonso de Ercilla y Zúñiga, ubicada en Bermeo, Vizcaya, País Vasco, España.
 3114 Ercilla, un asteroide.
 Ercilla una comuna de Chile.
 Grupo hotelero Ercilla, promotor de:
 Hotel Ercilla, en Bilbao.
 Premios Ercilla, galardones en España en el ámbito del teatro y la tauromaquia.